

Anno 
 1308 – (MCCCVIII in numeri romani) è un anno del XIV secolo

Astronomia 
 1308 Halleria – Asteroide del sistema solare

Matematica 
 1308 (numero) – numero naturale